Die gelbe Nachtigall steht für:

 Die gelbe Nachtigall (Bahr), ein Werk von Hermann Bahr
 Die gelbe Nachtigall (Film), einen Fernsehfilm von Franz Antel